Le mot demeure possède plusieurs significations

Mot 
 une résidence ;

Verbe 
 « Rester sans bouger » comme dans l'expression 
 retard en matière de droit des contrats, voir mise en demeure ou une demeure de plein droit;

Participe passé 
Le participe passé de demeure :
 un demeuré, quelqu'un simple d'esprit.

Notes et références